Спи́сок земново́дных Уругва́я включает 50 видов земноводных, распространённых на территории Уругвая. Из них 49 видов относится к бесхвостым и 1 вид — к безногим. Информация по распространению видов приведена по данным AmphibiaWeb, а их систематическое положение указано в соответствии с Amphibian Species of the World.

Бесхвостые 

 Семейство Alsodidae
 
 Семейство жабы (Bufonidae)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство Ceratophryidae
 
 Семейство квакши (Hylidae)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство свистуновые (Leptodactylidae)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство узкороты (Microhylidae)
 
 Семейство Odontophrynidae
 
 
 Семейство настоящие лягушки (Ranidae)

Безногие 
 Семейство водные червяги (Typhlonectidae)

Примечания 

Уругвая

Списки:Уругвай